Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do deblové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo dvacet čtyři párů. Obhájcem titulu 
byla kanadsko-polská dvojice Félix Auger-Aliassime a Hubert Hurkacz, jejíž členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal německo-novozélandský pár Tim Pütz a Michael Venus, který ve finále zdolal francouzské turnajové trojky Pierra-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak těsným poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a po triumfu na Hamburg European Open 2021 získali druhou společnou trofej. Venus na okruhu ATP Tour vybojoval šestnáctý deblový titul. Pro Pütze to bylo šesté takové turnajové vítězství, jímž udržel finálovou neporazitelnost.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (odstoupili)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  John Peers /  Filip Polášek (semifinále)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021